Ernst Wechselberger – ex calciatore e allenatore di calcio svizzero
 Helmut Wechselberger – ex ciclista su strada austriaco